Gornji Suhor je lahko:
 Gornji Suhor pri Metliki, naselje v Občini Metlika,
 Gornji Suhor pri Vinici, naselje v Občini Črnomelj.